Le mot pied-tendre peut renvoyer à :
 Surnom donné aux Blancs par les Amérindiens à l'époque de la colonisation de l'Amérique du Nord ;
 Le Pied-Tendre, bande dessinée de la série Lucky Luke.